

Akronimy z języka angielskiego 
 EMEA – Error Modes and Effects Analysis (narzędzie analityczne służące do zapobiegania błędom oraz do ich wykrywania)
 EMEA – Europe, the Middle East and Africa (kraje leżące na obszarze Europy, Bliskiego Wschodu oraz Afryki)
 EMEA – European Medicines Agency (Europejska Agencja Leków; europejska instytucja do koordynacji oceny i nadzoru produktów leczniczych)

Akronimy z języka polskiego 
 EMEA – elektryczne maszynowe elementy automatyki